Минулого року перемогла Даяна Ястремська, але цьогоріч відмовилася від захисту титулу.

Перемогла в турнірі Еліна Світоліна, здолавши в фіналі Олену Рибакіну з рахунком 6–4, 1–6, 6–2.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Qualifiers

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Internationaux de Strasbourg - Singles
2020 Singles
2020 у французькому спорті